Tristão e Isolda, a lenda medieval
 Tristão e Isolda (filme), com James Franco e Sophia Myles
 Tristan und Isolde, a ópera de Richard Wagner

Desambiguação